Geografia:
 Raymond (Dakota del Sud)
 Raymond (Illinois)
 Raymond (Iowa)
 Raymond (Kansas)
 Raymond (Maine)
 Raymond (Mississipí)
 Raymond (Minnesota)
 Raymond (Nebraska)
 Raymond (Nova Hampshire)
 Raymond (Washington)
 Biografies:
 Prenom:
 Raymond d'Aguiliers, historiador francès.
 Raymond Barre (Saint-Denis, illa de la Reunió, 1924 - París, 2007), economista i polític francès de centredreta.
 Raymond Berenger, Mestre de l'Orde de l'Hospital (1365-74).
 Raymond de Bianya, escultor actiu al Rosselló entre els s. XII i XIII.
 Raymond Carr (Bath, Anglaterra, 1919), historiador britànic.
 Raymond Cattell (1905 – 1998), psicòleg britànic.
 Raymond Chandler (Chicago, 1888 - La Jolla, Califòrnia, 1959).
 Raymond Clarence Ewry (1873 – 1937), atleta estatunidenc.
 Raymond Collishaw (Nanaimo, Colúmbia Britànica, 1893 - West Vancouver, 1976), pilot de combat canadenc.
 Raymond Couderc (Bordeus, 1946), polític francès conservador.
 Raymond Davis Jr. (Washington DC, 1914 - Brookhaven, 2006), químic estatunidenc.
 Raymond de Lacvivier (Florença, Armanyac, 1852 - Elna, 1930), notari occità.
 Raymond Decorte (Waarschoot, 1898 — 1972), ciclista belga.
 Raymond Delisle (Ancteville, 1943), ciclista francès.
 Raymond Despuig (Ciutat de Mallorca, 1670 - Malta, 1741), Gran Mestre de l'Orde de Malta (1736-41).
 Raymond Domenech (Lió, 1952), futbolista i entrenador francès.
 Raymond du Puy (1080 - 1160), noble francès.
 Raymond Felton (1984, Marion, Carolina del Sud), jugador de bàsquet estatunidenc.
 Raymond Gayrard (Tolosa de Llenguadoc, primera meitat del  - 1118), sant d'origen francès.
 Raymond Guégan (Laon, 1921 - 2007), ciclista francès.
 Raymond Harryhausen (Los Angeles, Califòrnia, 1920) tècnic d'efectes visuals cinematogràfics estatunidenc.
 Raymond Impanis (Berg, 1925), ciclista belga.
 Raymond Kalla (Douala, 1975), futbolista camerunès que jugava en la posició de defensa.
 Raymond Kopaszewski, jugador de futbol francès d'origen polonès.
 Raymond Leppard (Londres, 1927), director d'orquestra i clavecinista anglès.
 Raymond Loewy (París, 1893 – Mònaco, 1986), dissenyador industrial.
 Raymond Louviot (Granges, Suïssa, 1908 - Dunkerque, 1969), ciclista francès.
 Raymond Marcellin (Sézanne, Marne, 1914 – París, 2004), polític i advocat francès.
 Raymond Martin (Saint-Pierre-du-Regard, 1949), ciclista francès.
 Raymond Massey (Toronto, 1896 - Beverly Hills, Califòrnia, 1983), actor canadenc.
 Raymond Mastrotto (Aush, 1934 - Labatut, 1984), ciclista francès.
 Raymond Moody (1944, Porterdale, Geòrgia), metge psiquiatre i llicenciat en filosofia.
 Raymond Passat (Doyet, 1913), ciclista francès.
 Raymond Poincaré (Bar-le-Duc, Lorena, 1860 – París, 1934), polític francès.
 Raymond Poulidor (Masbaraud-Merignat, 1936), ciclista francès.
 Raymond Queneau (Le Havre, 1903 - 1976), poeta i novel·lista francès.
 Raymond Rallier du Baty (An Oriant, França, 1881).
 Raymond Riotte (Sarry, 1940), ciclista francès.
 Raymond Robinson (Johannesburg, 1929), ciclista sud-africà.
 Raymond Sommer, pilot de Fórmula 1.
 Raymond Spruance (Baltimore, 1886 - Pebble Beach, 1969) almirall de l'Armada dels Estats Units.
 Raymond Tomlinson (Amsterdam, Estats Units, 1941), enginyer electrònic.
 Raymond Victor Franz (1922), membre del Cos Governant dels Testimonis de Jehovà (1971-80).
 Raymond Vouel (Rumelange, 1923 - Ciutat de Luxemburg, 1987), polític luxemburguès.
 Raymond Williams (1921 - 1988), intel·lectual anglès.
 Joseph Raymond MacCarthy (Grand Chute, Wisconsin, 1908 - Bethesda, Maryland, 1957), polític estatunidenc.
 Pierre-Raymond Villemiane (Pineuil, 1951), ciclista francès.
 Roman Raymond Polański (París, 1933), director de cinema polonès d'origen francès.
 Cognom:
 Christian Raymond (Avrillé, 1943), ciclista francès.
 Eric S. Raymond (1957, Boston).
 Louise Raymond (Edgar, 1820 - 1894), escriptora estatunidenca en francès.
 Jade Raymond, productora de videojocs.
 Miscel·lània:
 Raymond (escultura), escultura de Miquel Blay i Fàbrega.